Пара Мартин Дамм / Леандер Паес — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — пара Даниэль Нестор / Марк Ноулз — уступили уже на старте.

Посев 

  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Полуфинал)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Первый раунд)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Первый раунд)
  Кевин Ульетт /  Пол Хенли (Четвертьфинал)

<ol start="5">
  Мартин Дамм /  Леандер Паес (Титул)
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих ''(Финал)
  Юрген Мельцер /  Юлиан Ноул ''(Полуфинал)
  Симон Аспелин /  Михаэль Кольманн ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Pacific Life Open 2007